

Пристрої 
 Вало́к — купка сіна, у яку згрібається покіс.
 Вало́к — інша назва качалки.
 Вало́к, би́льце — частина граблів, борони, на якій укріплені зуби.
 Валок, ва́лик, вале́ць — маленький вал
 Вало́к, ва́лик — невеликий насип, вал.

Топонім 
 Валок — село в Полтавському районі Полтавської області

Прізвище 
 Марко Валок (1927—1996) — югославський футболіст і футбольний тренер.

Див. також 
 Вальці
 Валки
 Вал
 Валик
 Вальок

Примітки